Северный Майами — название населённых пунктов в США:

  — пригород на северо-востоке округа Майами-Дейд, штат Флорида, США.
  — город в округе Оттава, штат Оклахома, США.